Fibra steht für:

 Fabri Fibra (* 1976), italienischer Rapper
 Fibra (Verlag), kroatischer Comicverlag